Obra ist
Obra, linker Nebenfluss der  Warthe  in der  polnischen  Woiwodschaft Großpolen   
Obra (Wolsztyn), ein Dorf in  Polen, Gemeinde  Wolsztyn  im  Powiat Wolsztyński,  Woiwodschaft Großpolen
Obra (St. Niklaus), «Wasserleita» Obra vom  Jungtal  talauswärts Richtung Nordosten nach  Jungen 
Obra (Indien), Kleinstadt im Distrikt  Sonbhadra  im  indischen  Bundesstaat  Uttar Pradesh 
Obra (Schiff, 1888), dänisches Dampfpassagierschiff